Benzine ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Benzine (* 1982), britischer Journalist und Filmemacher
 Réda Benzine (* 1971), algerischer Langstreckenläufer
Irbeh Sebti Benzine  (* 1964), algerischer Radrennfahrer